Santa Claudia di Amisio – santa martire della Chiesa cattolica celebrata in data 20 marzo, probabilmente identificata nella stessa figura di Santa Claudia di Ancira;
 Santa Claudia di Ancira – santa martire della Chiesa cattolica celebrata in data 18 maggio, probabilmente identificata nella stessa figura di Santa Claudia di Amiso;
 Santa Claudia di Roma – santa della Chiesa cattolica celebrata in data 7 agosto;
 Santa Claudia di Etiopia – santa martire della Chiesa cattolica celebrata in data 2 gennaio;
 Santa Gladys – latinizzata in Santa Claudia, santa celebrata in data 29 marzo;